Історико-краєзнавчий музей села Олешів — сільський історико-етнографічний музей в селі Олешів, Тлумацької міської громади Івано-Франківського району Івано-Франківської області, культурно-освітній осередок і значне зібрання матеріалів з історії та культури придністровського села.

Посилання

Джерело-посилання 
1. https://sites.google.com/site/kraeznavcijmuzejselaolesiv/Музеї Тлумацького району
Краєзнавчі музеї Івано-Франківської області
Музеї, засновані 1980